The Big 4 Live from Sofia, Bulgaria — совместный DVD/Blu-ray альбом групп Metallica, Megadeth, Slayer и Anthrax, образующих так называемую «большую четверку треш-метала». Диск издан в 2010 году.

Об альбоме 
Концерт был записан 22 июня 2010 года в столице Болгарии Софии на фестивале Sonisphere. Это событие транслировалось по спутнику в день проведения более чем в 800 кинотеатрах по всему миру.

Альбом выпущен в обычном издании на двух дисках, включая закулисные сцены и интервью, а также в ограниченном «Super Deluxe» издании, в которое входят 2 DVD, 5 CD, 24-страничный буклет, постер, фотографии каждой группы и медиатор с надписью «The Big 4».

The Big 4 Live from Sofia, Bulgaria достиг максимального уровня продаж в США и ему был присвоен мультиплатиновый статус от RIAA за тираж более 2 000 000 экземпляров в декабре 2010 года.

Концерт 
В декабре 2009 года было подтверждено, что  Megadeth, Metallica, Slayer и Anthrax отправляются в совместный тур в рамках фестивалей Sonisphere в Польше, Швейцарии, Чехии, Болгарии, Греции, Румынии и Турции. Во время фестиваля в Болгарии все участники Metallica, Megadeth, Anthrax и Дэйв Ломбардо из Slayer исполнили на одной сцене песню «Am I Evil?» группы Diamond Head. Кроме того, это был первый раз, когда Джеймс Хэтфилд и Ларс Ульрих играли вместе с Дэйвом Мастейном с 1983 года, после его увольнения из Metallica.

Список композиций

Anthrax 
DVD 1/CD 1
 Caught in a Mosh
 Got the Time
 Madhouse
 Be All, End All
 Antisocial
 Indians/Heaven & Hell
 Medusa
 Only
 Metal Thrashing Mad
 I Am the Law

Megadeth 
DVD 1/CD 2
 Holy Wars... The Punishment Due
 Hangar 18
 Wake Up Dead
 Head Crusher
 In My Darkest Hour
 Skin o' My Teeth
 À Tout le Monde
 Hook in Mouth
 Trust
 Sweating Bullets
 Symphony of Destruction
 Peace Sells/Holy Wars Reprise

Slayer 
DVD 1/CD 3
 World Painted Blood
 Jihad
 War Ensemble
 Hate Worldwide
 Seasons In The Abyss
 Angel of Death
 Beauty Through Order
 Disciple
 Mandatory Suicide
 Chemical Warfare
 South of Heaven
 Raining Blood

Metallica 
DVD 2/CD 4 & 5
 Creeping Death
 For Whom The Bell Tolls
 Fuel
 Harvester of Sorrow
 Fade to Black
 That Was Just Your Life
 Cyanide
 Sad but True
 Welcome Home (Sanitarium)
 All Nightmare Long
 One
 Master of Puppets
 Blackened
 Nothing Else Matters
 Enter Sandman
 Am I Evil? вместе с Megadeth, Anthrax и Дэйвом Ломбардо
 Hit the Lights
 Seek & Destroy

Участники записи

Anthrax 
 Джои Беладонна — вокал
 Роб Каджано — соло-гитара
 Скотт Ян — ритм-гитара, бэк-вокал
 Фрэнк Бэлло — бас-гитара, бэк-вокал
 Чарли Бенанте — барабаны

Megadeth 
 Дэйв Мастейн — вокал, соло/ритм-гитара
 Крис Бродерик —соло/ритм-гитара, бэк-вокал
 Дэвид Эллефсон — бас-гитара, бэк-вокал
 Шон Дровер — барабаны

Slayer 
 Том Арайа — вокал, бас-гитара
 Джефф Ханнеман — соло/ритм-гитара
 Керри Кинг — соло/ритм-гитара
 Дэйв Ломбардо — барабаны

Metallica 
 Джеймс Хэтфилд — вокал, ритм-гитара
 Кирк Хэмметт — соло-гитара, бэк-вокал
 Роберт Трухильо — бас-гитара, бэк-вокал
 Ларс Ульрих — барабаны

Примечания 

Концертное видео
Видеоальбомы 2010 года
Альбомы Metallica
Альбомы Megadeth
Альбомы Slayer
Альбомы Anthrax